Menderes peut désigner :

Toponymes 
 Büyük Menderes (en turc : Grand Méandre), le fleuve Méandre en Turquie.
 Küçük Menderes (en turc : Petit Méandre), le fleuve Caystre en Turquie. 
 Karamenderes (en turc : Méandre noir), le fleuve Scamandre au sud du site de Troie en Turquie. Il est aussi appelé Eski Menders (en turc : Vieux Méandre) et Küçük Menderes (en turc : Petit Méandre) ce qui porte à confusion.
 Menderes un chef-lieu de district de la province d'İzmir en Turquie.

Autres 
 Adnan Menderes homme politique turc né à Aydın (1899-1961). 
 Aéroport Adnan Menderes : Aéroport à 18 kilomètres au sud d'İzmir.
 Université Adnan Menderes : Université fondée à Aydın en 1991.